Ensiferum:

 Ensiferum — финская англоязычная фолк-метал-группа из Хельсинки.
 Ensiferum — дебютный альбом финской фолк-метал-группы Ensiferum.